Jean d’Orléans (1874–1940)
 Jean d’Orléans (ur. 1965)